Costantino il Grande – imperatore romano
 Costantino il Grande – film del 1961 diretto da Lionello De Felice
 Aeroporto di Niš-Costantino il Grande – aeroporto della Serbia